Christian Hansen er navnet på flere personer:

 Christiern Hansen (levede 1531) – dansk skolemester i Odense
 Christian Frederik Hansen (1756–1845) – dansk arkitekt
 Christian Frederik Hansen (1788–1873) – dansk officer og minister
 Christian Henrik Hansen (1797–1868) – dansk landmand og politiker
 Christian Hansen (arkitekt) (1803–1883) – dansk arkitekt
 Christian Julius Hansen (1814–1875) – dansk komponist og organist
 Christian D.A. Hansen (1842-1916) – dansk apoteker og fabrikant
 Christian E. Hansen (1874-1954) – dansk møbelsnedker og -arkitekt
 Christian Hansen (gymnast) (1891-1961) – dansk OL-gymnast
 Christian H. Hansen (født 1963) – dansk politiker
 Christian Hansen (borgmester) – borgmester i Hansholm
 Christian Hansen (atlet) – dansk kapgænger, verdensrekord på 50 km gang i 1896
Desuden:
 Emil Christian Hansen (1842–1909) – dansk forsker